Dissopsalis (Дисопсалис — „двоструке маказе”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрлог племена Dissopsalini, унутар изумрле потпородице Teratodontinae и изумрле породице Teratodontidae, који је у периоду од средњег до касног миоцена настањивао подручје Африке и Азије.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Dissopsalis су величину црвене лисице. Зубна формула код врсти из овог рода је .

Понашање и палеоекологија 
Врсте из рода Dissopsalis су биле копнени предатори који су у прошлости Африке и Азије настањивали плавне равнице и копнене екосистеме.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Dissopsalis.

Временска распрострањенст рода Dissopsalis унутар породице Teratodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Dissopsalini

Референце

Литература 

 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 S. Peigné, M. Morlo, Y. Chaimanee, S. Ducrocq, S. T. Tun and J. J. Jaeger (2007.) "New discoveries of hyaenodontids (Creodonta, Mammalia) from the Pondaung Formation, middle Eocene, Myanmar—paleobiogeographic implications." Geodiversitas 29(3):441-458
 
 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке
Изумрли сисари Азије